HMS Medway je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Medway (1693) 
 HMS Medway (1755) 
 HMS Medway (1756) 
 HMS Medway (1812) 
 HMS Medway (1876) 
 HMS Medway (1916) 
 HMS Medway (1928) 
 HMS Medway (1959) 

Medway